Cho-chang-pei Yüan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhuozhang Xiyuan, vattendrag, Shanxi, 
 Zhuozhang Beiyuan, vattendrag, Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar